Hrvatski otoci:
 Golac (Dugi otok), otok kod Dugog otoka
 Golac (Ugljan), otok kod Ugljana
 Golić (Bisaga) (''Golac), u Kornatima, 11.051 m2